Rivière Manitou peut se référer à:

Toponymes

Rivière Manitou (île Manitoulin), draine le lac Manitou sur l'île Manitoulin en Ontario, Canada.
 Rivière Manitou (rivière Seine), un affluent de la rivière Seine dans le district de Kenora, Ontario, Canada.
 Rivière Manitou (Minganie) se jette dans le golfe du Saint-Laurent, en Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec, Canada.
 Petite rivière Manitou, affluent de la rivière Manitou,  coulant dans le TNO de Lac-Jérôme, en Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec, Canada.

Rivière Manitou (Minnesota) draine la rive nord du lac Supérieur dans le Minnesota, États-Unis.

Voir aussi